Wabe steht für:
 Wabe, eine geometrische Figur
 Wabe (Schunter), linker Nebenfluss der Schunter bei Querum, Niedersachsen, Deutschland
 wabenförmige Tarifzone in bestimmten Verkehrsverbünden (Wabentarif)

WABE steht für:
 Wabe (Berlin), Kulturzentrum in Berlin
 Weser-Aller-Bündnis, kommunales Netzwerk für Demokratie und Zivilcourage, Landkreise und Städte Nienburg/Weser und Verden

Siehe auch
 WABE-FM
 Waben
 Wabern